Sym steht für:

 Sym, ein Fluss in Russland

Sym ist der Familienname folgender Personen:

 Christie Sym (* 1983), australische Triathletin
 Igo Sym (1896–1941), österreichischer Schauspieler

SYM steht als Abkürzung für:

 SYM (Fahrzeuge), den taiwanischen Fahrzeughersteller Sanyang Motor Co., Ltd.
 Symmetrische Gruppe in der Mathematik
 den IATA-Code der Stadt Pu'er, früher Simao/Provinz Yunnan, VR China

SYM